Феньвеши () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Феньвеши, Мате (1933—2022) — венгерский футболист, нападающий, игрок национальной сборной.
 Феньвеши, Чаба (1943—2015) — венгерский фехтовальщик, двукратный чемпион летних Олимпийских игр.